Перевальный:

Населённые пункты 
 Перевальный — хутор в Ставропольском крае.
 Перевальный — посёлок в Иркутской области, Мамско-Чуйский район
 Перевальный — посёлок в Хабаровском крае, Верхнебуреинский район
 Перевальный — посёлок в Хабаровском крае, Солнечный район

Реки 
 Перевальный (приток Барун-Джилы) — ручей, бассейн Ингоды.
 Перевальный (приток Дольной) — ручей, бассейн Охотского моря.
 Перевальный (приток Кок-Пелы) — ручей в Ямало-Ненецком АО и Ханты-Мансийском АО.
 Перевальный (приток Нараули) — ручей, бассейн Охотского моря.
 Перевальный (приток Паляваама) — ручей в Чукотском автономном округе.
 Перевальный (приток Тас-Эльбеха) — ручей, бассейн Охотского моря.
 Перевальный (приток Толбачика) — ручей на Камчатке.
 Перевальный (приток Шайбины) — ручей на полуострове Камчатка
 Перевальный (приток Эльбяха) — ручей, бассейн Охотского моря.
 Перевальный (приток Ягеля) — ручей, бассейн Охотского моря.

См. также 
 Перевальный хребет